Лига Леумит 1960/1961 — 10-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1960/1961
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1960 году
1961 год в Израиле